Kaupas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Kaupaitė (ledig)
Kaupienė (verheiratet)

Namensträger 

 Natas Kaupas (* 1969), amerikanischer Skateboarder litauischer Herkunft
 Vytautas Kaupas (* 1982), litauischer Radrennfahrer

Familienname
Litauischer Personenname